Deer Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Deer Lake, Newfoundland (ort), 
 Deer Lake, Newfoundland (sjö), 
 Deer Lake, British Columbia, sjö,

USA 

 Deer Lake, Pennsylvania, ort, Fayette County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar